Аккола — фамилия.
 Аккола, Кэндис (род. 1987) — американская актриса, певица. 
 Аккола, Пауль (род. 1967) — швейцарский горнолыжник, обладатель Кубка мира 1991/92 в общем зачёте, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.